La bataille de Beaupréau peut faire référence à:
 La Bataille de Beaupréau (1793), bataille du .
 Le Combat de Beaupréau (octobre 1793), combat de repli, le  après la première bataille de Cholet. 
 La Bataille de Beaupréau (1794), bataille du .